Лозон () — фамилия. Известные носители:

 Лозон, Джо (род. 1984) — американский боец ММА.
 Лозон, Патрис (род. 1975) — канадский фигурист.